Corneanu ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolae Corneanu (1923–2014), Metropolit der rumänisch-orthodoxen Kirche
 Oana Smaranda Corneanu (* 2001), rumänische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Corneanu (Buzău), Dorf in Rumänien